Final Justice (1985), een film uit 1985.
Final Justice (1998), een televisiefilm uit 1998.
Final Justice (spel), een computerspel.
Een alternatieve titel van de films:
Zui hou pau jue (1996) 
We the People (1994)
A Matter of Justice (1993)